Il bagaraatan ("piccolo cacciatore") era un piccolo teropode diffuso in Mongolia durante il Cretaceo.

Un mix di crani 
Lungo 3-4 metri, questo dinosauro, con un corpo simile a quello di un uccello, è stato oggetto di studi per il suo strano cranio: era infatti un insieme di tanti gruppi di teropodi. Di conseguenza, la sua classificazione è incerta, ma i tre possibili gruppi in cui può appartenere sono quelli dei tirannosauridi, degli troodontidi e dei maniraptoridi.

Collegamenti esterni 
 

Celurosauri